Stari trg (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Stari trg (Slovenj Gradec), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenj Gradec